La Serie B 2016/17 (conocida como Serie B ConTe.it por razones de patrocinio) fue la temporada número 85 desde su creación en 1929. Un total de 22 equipos disputarán la liga: 15 de la temporada 2015-16, 4 ascendidos de la Lega Pro y 3 descendidos de la Serie A.

Equipos participantes

Ascensos y descensos

Datos de los Equipos 
<center>
{| class="wikitable sortable"
! Equipo
! Ciudad
! Estadio
! Capacidad
! Temporada 2015–16
|-
|  Ascoli
| <center>Ascoli Piceno
| <center>Stadio Cino e Lillo Del Duca
| <center>20.550
| <center>15° en la Serie B
|-
|  Avellino
| <center>Avellino
| <center>Stadio Partenio-Adriano Lombardi
| <center>10.125
| <center>14° en la Serie B
|-
|  Bari
| <center>Bari
| <center>Stadio San Nicola
| <center>58.270
| <center>5° en la Serie B
|-
|  Benevento
| <center>Benevento
| <center>Estadio Ciro Vigorito
| <center>25.000
| <center>-
|-
|  Brescia
| <center>Brescia
| <center>Stadio Mario Rigamonti
| <center>27.547
| <center>11° en la Serie B
|-
|  Carpi
| <center>Carpi
| <center>Estadio Sandro Cabassi
| <center>4.164
| <center>-
|-
|  Cesena
| <center>Cesena
| <center>Stadio Dino Manuzzi
| <center>-23.860
| <center>6° en la Serie B
|-
|  Cittadella
| <center>Cittadella
| <center>Estadio Piercesare Tombolato
| <center>7.623
| <center>-
|-
|  Frosinone
| <center>Frosinone
| <center>Stadio Comunale Matusa
| <center>9.680
| <center>-
|-
|  Hellas Verona
| <center>Verona
| <center>Stadio Marcantonio Bentegodi
| <center>39.211
| <center>-
|-
|  Latina
| <center>Latina
| <center>Stadio Domenico Francioni
| <center>8.000
| <center>16° en la Serie B
|-
|  Novara
| <center>Novara
| <center>Stadio Silvio Piola (Novara)
| <center>17.875
| <center>8° en la Serie B
|-
|  Perugia
| <center>Perugia
| <center>Stadio Renato Curi
| <center>28.000
| <center>10° en la Serie B
|-
|  Pisa
| <center>Pisa
| <center>Stadio Romeo Anconetani
| <center>16.000
| <center>-
|-
|  Pro Vercelli
| <center>Vercelli
| <center>Stadio Silvio Piola (Vercelli)
| <center>4.200
| <center>17° en la Serie B
|-
|  Salernitana
| <center>Salerno
| <center>Estadio Arechi
| <center>31.300
| <center>18° en la Serie B
|-
|  SPAL 2013
| <center>Ferrara
| <center>Stadio Paolo Mazza
| <center>19.000
| <center>-
|-
|  Spezia
| <center>La Spezia
| <center>Stadio Alberto Picco
| <center>10.000
| <center>7° en la Serie B
|-
|  Ternana
| <center>Terni
| <center>Stadio Libero Liberati
| <center>22.000
| <center>12° en la Serie B
|-
|  Trapani
| <center>Trapani
| <center>Stadio Polisportivo Provinciale (Erice)
| <center>6.776
| <center>3° en la Serie B
|-
|  Vicenza
| <center>Vicenza
| <center>Stadio Romeo Menti
| <center>13.173
| <center>13° en la Serie B
|-
|  Virtus Entella
| <center>Chiavari
| <center>Stadio Comunale (Chiavari)
| <center>4.154
| 9° en la Serie B
|}

Clasificación

 Actualizado al último partido jugado el 18 de mayo de 2017.

<small>Fuente: Lega Serie B </small>

<small> PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de gol; Pts = Puntos

Notas:
  Avellino: - 3 puntos de penalización.
  Benevento: - 1 punto de penalización. 
  Latina: - 7 punto de penalización. Al finalizar la temporada el equipo se declaró en quiebra.
 Pisa: - 4 puntos de penalización.
  Trapani desciende directamente sin disputar Playoff de permanencia, ya que, quedó a 5 puntos de la última plaza que da la permanencia en Serie B, pon tanto, según el reglamento al haber una brecha de 4 puntos de diferencia retrocede automáticamente a la Lega Pro.

Resultados
 Los horarios corresponden al huso horario de Italia (Hora central europea): UTC+1 en horario estándar y UTC+2 en horario de verano

Primera vuelta

Segunda vuelta 

</center>

Play-Off de Permanencia 

El Playoff por la permanencia, se disputa a doble partidos entre los equipos ubicados en las posiciones 18 y 19 de la clasificación en la temporada regular, el perdedor desciende a la Lega Pro. Debido que entre la posición 18° ocupada por el Ternana y la 19° ocupada por el Trapani hay una diferencia de 5 puntos, no se disputará el Playoff por la permanencia. Por tanto desciende el Trapani a la Lega Pro.

{| cellspacing=0 width=15%
|-
|-bgcolor="#FFFACD"
|align=center|Permanece en Serie B  
|}

Goleadores 
 Actualizado al último partido jugado el 8 de junio de 2017.
<center>

<small>Fuente: Lega Serie B (Sitio Oficial)  -
 Mis Marcadores</small>
</center>

Récords 
Mayor número de victorias:S.P.A.L. 2013 (22)
Menor número de derrotas: Perugia (7) 
Mejor Ataque: S.P.A.L. 2013 (66 Goles a favor)
Mejor Defensa: Spezia (34 Goles en contra)
Menor número de victorias: Latina y Pisa (6)
Mayor número de derrotas: Ternana y Vicenza (19)
Peor Ataque: Pisa (23 Goles a favor)
Peor defensa: Brescia (58 Goles en contra)

 Actualizado al último partido jugado el 18 de mayo de 2017.

Referencias

Enlaces externos 

2017
Fútbol en Italia en 2017
Fútbol en Italia en 2016